El Prat puede referirse a:

 Aeropuerto de Barcelona,  aeropuerto de Barcelona (España), conocido popularmente como Aeropuerto del Prat.
 El Prat de Llobregat, ciudad catalana situada en el Bajo Llobregat (Barcelona).
 Estación de El Prat de Llobregat, en la ciudad homónima.